Osoby:
 Alois Schwarz (ur. 1952) – austriacki biskup rzymskokatolicki
 Armin Schwarz (ur. 1963) – niemiecki kierowca rajdowy
 Arthur Schwarz (1862–1943) – niemiecki przedsiębiorca, założyciel i wieloletni dyrektor berlińskiej firmy fotograficznej Neue Photographische Gesellschaft
 Christian Schwarz-Schilling (1930–2006) – niemiecki polityk
 Christoph Schwarz (ur. 1959) – niemiecki skoczek narciarski
 Dieter Schwarz (ur. 1939) – niemiecki miliarder, twórca i właściciel sieci Lidl i Kaufland
 Fritz Schwarz (ur. 1899) – niemiecki bobsleista
 Harry Schwarz (1824–2010) – południowoafrykański prawnik
 Heinrich Schwarz (1906–1947) – komendant obozów koncentracyjnych
 Hermann Schwarz (1843–1921) – niemiecki matematyk
 Hubert Schwarz (ur. 1960) – niemiecki skoczek narciarski
 Jack Schwarz (1924–2000) – filozof, jogin
 Jerzy Schwarz (1940–2018) – polski działacz partyjny i piłkarski, inżynier rolnik, w latach 1982–1987 wicewojewoda gdański
 Josef Schwarz (1932–2019) – generał Stasi
 Jessica Schwarz (ur. 1977) – niemiecka aktorka
 Leo Schwarz (1931–2018) – niemiecki biskup rzymskokatolicki
 Marco Schwarz (ur. 1995) – austriacki narciarz alpejski
 Samuel Schwarz (ur. 1983) – niemiecki łyżwiarz szybki
 Sebastian Schwarz (ur. 1985) – niemiecki siatkarz
 Sebastian Schwarz (ur. 2003) – niemiecki skoczek narciarski
 Stefan Schwarz (ur. 1969) – szwedzki piłkarz
 Stefan Schwarz (ur. 1987) – austriacki wioślarz
 Theodor Schwarz (?-1848) – burmistrz Raciborza w latach 1841–1848
 Walter Andreas Schwarz (1913–1992) – niemiecki wokalista

Niemcy
 Schwarz – dzielnica Calbe (Saale)
 Schwarz – dzielnica Grebenau
 Schwarz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Zobacz też 
 Nierówność Cauchy’ego-Schwarza
 Schwarz Stein,